Hope är en sjö i Antarktis. Den ligger i Västantarktis. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området. Hope ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är Pirámide,  meter över havet,  kilometer söder om Hope.

I övrigt finns följande vid Hope:

 Five Lakes Valley (en dal)

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Västantarktis
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis